Mis sveta () je najstariji međunarodni izbor lepote. Godine 1951. ga je u Ujedinjenom Kraljevstvu osnovao Erik Morli, a od njegove smrti 2000. godine, Morlijeva supruga, Džulija Morli, vrši dužnosti ko-predsednika takmičenja.

Pobednica takmičenja provodi godinu dana predstavljajući organizaciju Mis sveta (-{Miss World Organization}-) i dobrotvorne akcije vezane za nju. Tradicionalno Mis sveta za vreme svoje vladavine živi u Londonu.

Pobednice 
Spisak pobednica od 2000. do 2019.

Reference

Spoljašnje veze 

 Miss World Official Website

Sveta